Alexander Bannerman Warburton (1852-1929), homme politique canadien ;
 Bill Bannerman, réalisateur et producteur américain ;
 Charles Bannerman (1851-1930), joueur de cricket australien ;
 David Armitage Bannerman (1886-1979), ornithologue britannique ;
 David Campbell Bannerman (1960-), député européen britannique ;
 Helen Bannerman (1862-1946), auteure écossaise d'albums pour enfants ;
 Henry Campbell-Bannerman (1836-1908), homme d'État britannique ;
 Isabella Bannerman (1961-), auteure de comic strip américaine ;
 James Bannerman (1790-1858), gouverneur de la Côte-de-l'Or britannique ;
 John Bannerman (1901-1969),  joueur de rugby à XV écossais ;
 Margaret Bannerman (1896-1976), actrice canadienne ;
 William Bannerman (1841-1914), homme politique canadien en Ontario.

Autres 
 Puffin de Bannerman, espèce d'oiseau ;
 Tisserin de Bannerman, espèce d'oiseau ;
 .
Patronyme anglais
Patronyme écossais